Rácz László magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
1990-ben lett a legfelső szintű labdarúgó-bajnokság játékvezetői keretének tagja. Az első bajnoki mérkőzése, a Veszprém–Pécs (1:0) találkozó volt. Rövid élvonalbeli tevékenységétől 1991-ben, a Győr–Békéscsabai Előre (0:0) NB I-es bajnoki  találkozóval búcsúzott. Első ligás mérkőzéseinek száma: 5

Források 
 Nemzeti Sport – 1999. január 17.

Magyar labdarúgó-játékvezetők
A 20. században született személyek
Élő személyek
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők